Josh Gordon peut désigner :
 Josh Gordon, réalisateur américain ;
 , violoncelliste américain ;
 Josh Gordon, joueur de foot américain ;
  .